

Студийни албуми

Концертни албуми

Демо записи

Компилации

Видео/DVD

Сингли

Източници 

Дискографии на британски изпълнители